Hans Grüneberg ist der Name folgender Personen:

* Hans Grüneberg (Politiker) (1899–1991), deutscher Politiker (NSDAP)
 Hans Grüneberg (Genetiker) (1907–1982), deutsch-britischer Genetiker